Capitolini – abitanti di Capitólio
Capitolini – abitanti di Roma